Руфий () е име на:

 Гай Цейоний Руфий Волузиан, консул 311 г. и 314 г., баща на Албин (консул 335 г.)
 Цейоний Руфий Албин, консул 335 г.; баща на Лампадий (praefectus urbi на Рим 365 г.)
 Постумий Руфий Фест Авиен, поет през втората половина на 4 век
 Гай Цейоний Руфий Волузиан Лампадий, praefectus urbi на Рим 365 г.; син на Албин (консул 335 г.)
 Цейоний Руфий Албин (префект), praefectus urbi 389-391 г., син на Лампадий (praefectus urbi от 365 г.)
 Руфий Фест, историк 4 век
 Руфий Антоний Агрипний Волузиан, praefectus urbi 417-418 г.; син на Руфий Албин (префект 389-391 г.)
 Руфий Претекстат Постумиан, консул 448 г.; брат на претора Руфий Вивенций Гал
 Руфий Вивенций Гал, претор urbanus 5 век; брат на Постумиан (консул 448 г.)
 Флавий Руфий Постумий Фест, консул 439 г.; баща на Постумий Фест (консул 472 г.)
 Флавий Руфий Опилион, консул 453 г.
 Руфий Постумий Фест, консул 472 г.
 Руфий Ахилий Меций Плацид, консул 481 г.
 Руфий Ахилий Сивидий, консул 488 г.
 Туркий Руфий Апрониан Астерий, консул 494 г.
 Руфий Магн Фауст Авиен, консул 502 г.; баща на Проб Орест (консул 530 г.)
 Руфий Петроний Никомах Цетег, консул 504 г.
 Руфий Генадий Проб Орест, консул 530 г.; син на Фауст Авиен (консул 502 г.)

Вижте също 
 Руфини, патрициански клон на фамилията Корнелии през 4 век пр.н.е.
 Руфин, когномен
 Руф